José C. Paz peut désigner :

 José C. Paz, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 José C. Paz,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.